

Toponymie 
En Angleterre :
 Brough ou Brough under Stainmore est un village de Cumbria, situé non loin du château de Brough.
 Brough est un village du Derbyshire.
 Brough est un village du Nottinghamshire.
 Brough ou Brough-on-Humber est une ville du Yorkshire de l'Est.

En Écosse :
 Brough est un village des Shetland.
 Brough est un village du Caithness.
 Brough Holm est un îlot des Shetland.

Patronymie 

 Charles Hillman Brough (1876-1935), homme politique américain
 Danny Brough (né en 1983), joueur de rugby à XIII écossais
 John Brough (1811-1865), homme politique américain
 John Brough (1917-1984), indaniste, philologue et professeur à Cambridge
 Louise Brough (1923-2014), joueuse de tennis américaine
 Robert Brough (1828-1860), écrivain anglais
 Robert Brough (1872-1905), peintre écossais

Homonymie de toponyme